Ospatulus är ett släkte av fiskar. Ospatulus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Ospatulus